Le mot jumelle peut avoir différentes significations :
 En héraldique, les jumelles sont des pièces qui apparaissent dans les blasons.
 En biologie, le terme jumelle ou jumeau au masculin désigne deux personnes qui ont partagé le même utérus et qui le plus souvent sont nées le même jour.
 En optique, on appelle jumelles l'instrument optique binoculaire permettant de regarder au loin.

Toponyme
 En France, homophoniquement plusieurs communes de différents département sont appelés Jumelle.
 dans l'Eure, Jumelles
 en Maine-et-Loire, l'ancienne commune de Jumelles, auj. intégrée à Longué-Jumelles
 dans la Somme, Jumel

Patronyme 
Henri Lucien Jumelle (1866-1935), botaniste français

Média 
Les Jumelles est une bande déssinée (1857-1974)